Ро́йтберг () — еврейская фамилия.
 Ройтберг, Виктор Семёнович (род. 1947) — советский физик, специалист по физике полупроводников и квантовой радиофизике.
 Ройтберг, Григорий Ефимович (род. 1951) — российский учёный-медик, кардиолог, организатор здравоохранения, предприниматель. См. также 
 Ротберг